Lars Hansson och liknande namn kan syfta på:

 Lars Hanson (1886–1965), skådespelare
 Lars Hansson (1945–2022), skådespelare
 Lars Hansson (historiker) (född 1945), svensk historiker
 Lars Hansson (född 1961), musiker, se Billy Bolero
 Lars Hansson (militär) (1925–2010), militär
 Lars Hansson (civilingenjör) (född 1942), verkställande direktör för Utbildningsradion 1986–1998
Lars Hansson (konstnär) (född 1944), skulptör